Andrea Di Fulvio – pallanuotista italiano
Francesco Di Fulvio – pallanuotista italiano
Luca Di Fulvio – scrittore italiano